Příjmení Hrabánek může označovat:

 Bohumil Hrabánek (1886–1963) – český architekt a pedagog
 Magdalena Hrabánková (1941–2011) – česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka
 Vladimír Hrabánek (1938–2008) – český herec
 Martin Hrabánek (* 1972) – český politik a pedagog